Senan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Senan, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Spanien 

 Senan (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar